niem. Operation Regenbogen, gdzie Regenbogen znaczy tęcza
 
 Operacja Regenbogen – zob. hasło Bitwa na Morzu Barentsa
 Operacja Regenbogen – kryptonim niemieckiej operacji morskiej w czasie II wojny światowej